Aardrijkskunde
Austin (Arkansas), plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Austin (Canada), gemeente in de Canadese provincie Quebec
Austin (Indiana), plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Austin (Nigeria), plaats in Nigeria
Austin (Mid West), plaats in West-Australië
Austin (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Austin (Pennsylvania), plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Austin (Texas), plaats in en hoofdstad van de Amerikaanse staat Texas
Austin County, county in de Amerikaanse staat Texas
Lake Austin, een zoutmeer in West-Australië
Port Austin, plaats in de Amerikaanse staat Michigan

Fictief figuur
Austin Powers, hoofdpersonage uit een reeks komische films
Steve Austin, hoofdpersonage in de Amerikaanse televisieserie De Man van Zes Miljoen

Media
Austin & Ally, Amerikaanse muzikale sitcom

Merknaam
Austin Motor Company, Brits automerk
Austin-Healey, Brits automerk

Personen met de achternaam Austin
Alfred Austin, Engels dichter
Charles Austin, Amerikaans hoogspringer
Charlie Austin, Engels voetballer
Coco Austin, Amerikaans naaktmodel, danseres, actrice en internetpersoonlijkheid
David C. H. Austin, Brits schrijver, kweker en veredelaar van rozen
Gary Austin, Amerikaans komiek, schrijver, zanger, regisseur en improvisatietheaterdocent
Gene Austin, Amerikaans jazzmuzikant
Jake T. Austin, Amerikaans acteur
John Austin, Brits taalfilosoof
John Austin, Brits rechtsfilosoof
Karen Austin, Amerikaans actrice
Lloyd Austin, minister van Defensie van de Verenigde Staten
Lovie Austin, Amerikaans blues- en jazzpianiste, bandleider, arrangeur en componiste
Lynn Austin, Amerikaans schrijfster
Rodolph Austin, Jamaicaans voetballer
Stone Cold Steve Austin, Amerikaans acteur en professioneel worstelaar
Teri Austin, Canadees-Amerikaans actrice
Tracy Austin, Amerikaans tennisster

Sport
Austin Open, voormalig golftoernooi van de Amerikaanse NIKE Tour

Voornaam
Austin, een voornaam voor jongens en meisjes